Гараня́н — армянская фамилия.

Известные носители 
 Гаранян, Георгий Арамович (1934—2010) — советский и российский музыкант.
 Гаранян, Ерванд Георгиевич (1903—1995) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.